Proba masculină de decatlon de la Jocurile Olimpice de vară din 2020 a avut loc în perioada 4-5 august 2021 pe Stadionul Național al Japoniei.

Recorduri
Înaintea acestei competiții, recordurile mondiale și olimpice erau următoarele:

Program
<small>Orele sunt ora Japoniei (UTC+9)</small>

Rezultate

100 de metri

Săritura în lungime

Aruncarea greutății 

1 Van Der Plaetsen a fost forțat să se retragă din competiție după ce i s-a rupt tendonul lui Ahile în timpul celei de-a doua încercări de la săritura în lungime.

Săritura în înălțime

400 de metri

110 metri garduri 

1 Kaul a fost forțat să se retragă după accidentarea din proba de 400 de metri.

Aruncarea discului

Săritura cu prăjina

Aruncarea suliței

1500 de metri

Rezultate finale
Legendă

Referințe

Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2020